Список журналов, издававшихся в Российской империи в XIX веке.

Примечания 

19

XIX век